Morte di un commesso viaggiatore (Death of a Salesman) – opera teatrale di Arthur Miller del 1949
 Morte di un commesso viaggiatore (Death of a Salesman) – film del 1951 diretto da László Benedek, tratto dall'omonima opera teatrale di Arthur Miller
 Morte di un commesso viaggiatore (Death of a Salesman) – film per la televisione del 1985 diretto da Volker Schlöndorff, tratto dall'omonima opera teatrale di Arthur Miller
 Morte di un commesso viaggiatore (Death of a Salesman) – film per la televisione del 2000 diretto da Kirk Browning, tratto dall'omonima opera teatrale di Arthur Miller